«Смерть коммивояжёра» () — телефильм 1985 года с Дастином Хоффманом в главной роли.

Сюжет 
Телевизионная экранизация пьесы Артура Миллера о стареющем коммивояжёре-неудачнике.

Вилли не вполне успешный коммивояжёр, однако принять это не собирается. Биф — сын Вилли, хочет пойти по стопам отца, но попытки оказываются безуспешными. Вместе с этим Биф узнаёт, что его отец изменяет матери. Ещё одной проблемой становится то, что Вилли начинает ставить в пример Бифу своего мёртвого брата Бена. Вилли постепенно сходит с ума, общаясь с умершим братом. На почве безуспешности Вилли его семье грозит нищета, они погрязли в кредитах и долгах. Чтобы покончить с финансовыми трудностями, Вилли решает покончить жизнь самоубийством на своей машине, а выплаченной страховкой семья сможет закрыть долги.

Персонажи 
 Вилли Ломен — стареющий коммивояжёр, живущий в Нью-Йорке.
 Линда Ломен — его жена, поддерживающая его во всех его начинаниях.
 Биф Ломен — подавал большие надежды, был успешным спортсменом и имел возможность продолжить обучение в университете. Отказался пересдавать экзамен и не окончил школу. Работал на разных небольших должностях, сидел небольшой срок за мелкую кражу. Живёт в доме родителей, не имея постоянной работы.
 Гарольд «Хэппи» Ломен — всегда был на вторых ролях, в тени успеха старшего брата. Довольствуется непрестижной работой, имеет малый доход, впрочем достаточный для его холостяцкой жизни. Любитель женского общества и незатейливых развлечений.
 Чарли — сосед Ломенов. Владелец небольшой фирмы. Самостоятельно ведёт дела, обладает стабильным доходом. Гордится сыном, ведущим дела в Верховном суде.
 Бернард — сын Чарли. Школьником был рад возможности носить за Бифом спортивный инвентарь. Заискивал перед ним и завидовал его успеху. В отличие от братьев Ломенов, много и упорно занимался, окончил престижный университет и стал успешным адвокатом.
 Говард — глава компании, занимается продажами через сеть коммивояжёров в Нью-Йорке и его окрестностях. Перенял бизнес от отца. Вынужден уволить потерявшего прежнюю сноровку Вилли Ломена, несмотря на давнее с ним знакомство.

В ролях

Награды 
 1986 — Победитель премии «Золотой глобус» в категории «Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV» (Дастин Хоффман).
 1986 — Победитель премии «Эмми» в категории «Лучший актёр в мини-сериале или фильме» (Дастин Хоффман).
 1986 — Победитель премии «Эмми» в категории «Лучший актёр второго плана в мини-сериале или фильме» (Джон Малкович).

Телефильмы 1985 года
Телефильмы США
Фильмы-драмы США
Экранизации произведений Артура Миллера
Фильмы на английском языке
Фильмы США 1985 года